Парик может означать:

 Парик — причёска из волос или шерсти животных, синтетического материала, нашитых на матерчатую основу.
 Па́рик — зависимый крестьянин в Византии в IX—XV вв.
 Парик, Хейно Хансович — Герой Социалистического Труда.